Холдер () — английская фамилия. Известные носители:
  (род. 1982) — барбадосский крикетчик, финалист Кубка Совета Вест-Индии по крикету (2009) и Карибского турнира по Twenty20 (2010).
  (Ребекка Холдер; род. 1969) — американская наездница, участница летних Олимпийских игр (2008).
  (Артур Олдуин Холдер; 1921—2007) — тринидадский танцор и художник, брат Джеффри Холдера, отец Кристиана Холдера.
  (1905—1987) — канадский скрипач, композитор и дирижёр, сооснователь и концертмейстер Симфонического оркестра Нью-Брансуика.
  (род. 1945) — барбадосский крикетчик, обладатель Кубка мира в составе сборной Вест-Индии (1975).
  (род. 1991) — барбадосский крикетчик, чемпион Карибской премьер-лиги (2014, 2015), обладатель Кубка мира по Twenty20 в составе сборной Вест-Индии (2016).
  (род. 1949) — американская юристка, председатель Верховного суда штата Теннесси (2008—2010).
 Холдер, Джеффри (1930—2014) — тринидадский и американский актёр, хореограф и театральный режиссёр, брат Боско Холдера.
  (род. 1945) — британский крикетчик и спортивный судья, игрок команды Гэмпшира.
  (род. 1949) — барбадосский англиканский священник, епископ Бардадоса (2000—2018).
  (род. 1993) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз».
  (1928—2015) — американский гимнаст, участник летних Олимпийских игр (1952).
  — американский театральный осветитель, лауреат премии «Тони» (1998, 2008).
  (род. 1987) — австралийский мотогонщик, чемпион мира по спидвею (2012).
  (род. 1949) — тринидадско-американский художник, танцор и хореограф, член Балета Джоффри, сын Боско Холдера.
  (род. 1944) — американский военнослужащий, комендант Колледжа командования и Генерального штаба Армии США (1995—1997).
  — американский драматург.
  (род. 1969) — канадский диджей и музыкальный продюсер.
  (род. 1987) — канадская легкоатлетка, бронзовая медалистка Панамериканских игр в беге на 100 м с барьерами (2015), участница летних Олимпийских игр (2012, 2016).
 Холдер, Нодди (род. 1946) — английский музыкант и актёр.
  (род. 1953) — американская писательница, лауреат Премии Брэма Стокера за лучшее короткое произведение (1991, 1993) и лучший роман (1994).
  (1911—2001) — британский военный лётчик, начальник Берегового командования Королевских ВВС (1965—1968).
  (род. 1967) — барбадосский крикетчик, полуфиналист Кубка мира в составе сборной Вест-Индии (1996).
  (род. 1934) — гайанский актёр и музыкант.
  (род. 1939) — британский торговец филателистической литературой, включённый в Список выдающихся филателистов (2016).
  (ок. 1898 — кон. 1960-х) — американский джазовый трубач.
  (род. 1995) — американский баскетболист, игрок Чемпионата Германии в составе клуба «Скайлайнерс».
  (род. 1969) — британский графический дизайнер и артист.
  (род. 1975) — игрок в американский футбол, в составе клубов Лиги американского футбола в закрытых помещениях «Нью-Йорк Дрэгонс» и «Канзас-Сити Бригейд».
  (род. 1991) — американский регбист, бронзовый медалист Панамериканских игр в регби-7 (2015), чемпион Главной лиги регби в составе клуба «Сиэтл Сиволвз» (2018).
  (1616—1698) — англиканский священник, теоретик музыки и педагог, член Лондонского королевского общества (с 1663).
  — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Халл» (1914).
  (1824—1900) — американский военный и политический деятель, член Конгресса Конфедеративных Штатов (1864—1865).
  (род. 1952) — британский футболист, финалист Кубка УЕФА в составе клуба «Тоттенхэм Хотспур» (1974).
  (1850—1909) — австралийский политик, премьер Южной Австралии (1892, 1899—1901), первый председатель Палаты представителей Австралии (1901—1909).
  (1925—2017) — гайанский джазовый ударник, лауреат премии Почтенной компании музыкантов за вклад в джазовую музыку (2015).
  (1851—1915) — американский натуралист, основатель первой организации спортивной рыбалки — Авалонского тунцового клуба, член Зала славы Международной ассоциации спортивной рыбалки (с 1998).
  (род. 1998) — барбадосский крикетчик, чемпион Карибской премьер-лиги (2019).
  (род. 1991) — гайанский футболист, игрок национальной сборной, обладатель Кубка Тринидада и Тобаго в составе клуба «Каледония» (2013).
  (род. 1954) — канадский политик, член Палаты общин (2008—2015), министр науки и технологии (2014—2015), мэр Лондона (провинция Онтарио; с 2018).
  (1908—1974) — новозеландский регбист, игрок национальной сборной, игрок 1-го дивизиона Чемпионата Регбийной лиги в составе клуба «Уиган Уорриорз».
 Холдер, Эрик (род. 1951) — американский политик, Генеральный прокурор США (2009—2015).

  (род. 1912) — тринидадский политик, мэр Порт-оф-Спейна (1968), председатель Сената Тринидада и Тобаго (1976—1981).

См. также 
  (1960—2019) — французский писатель, лауреат премии «Ноябрь» (1994).